Rhéaume (alternative Schreibweise: Rheaume) ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Rhéaume († 2013), kanadischer Politiker
 Manon Rhéaume (* 1972), kanadische Eishockeyspielerin
 Pascal Rhéaume (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler